Surprise Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Surprise Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Surprise Creek (Carmichael River), Nebenfluss des Carmichael River in Queensland
 Surprise Creek (Western River), Nebenfluss des Western River in Queensland

in Kanada:
 Surprise Creek (Atlin Lake), Zufluss des Atlin Lake in British Columbia